Johnny Logan, een Ierse zanger en liedjesschrijver
John Logan (scenarioschrijver), een Amerikaanse scenarioschrijver